Японский этап FIA WTCC 2010 года — десятый этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Okayama International Circuit рядом с японским городом Мимасака (префектура Окаяма) 31 октября. В третий раз WTCC посещает Японию и в третий раз приезжает на Okayama International Circuit. Победы на этапе разделили два британских пилота — Роберт Хафф и Колин Тёркингтон.

События уик-энда

Тренировки 
Главным событием начала уик-энда стала попытка заводской команды BMW воспользоваться пробелом в регламенте, связанным с использованием 6-ступенчатых секвентальных коробок переключения передач — в результате автомобили 320si «похудели» на 30 кг.

Квалификация 
В первой сессии RBM и Франц Энгстлер без особого труда смогли занять позиции, позволяющие пройти во второй сегмент, хотя за промежуточное первое место не боролись. Обращал на себя внимание пилот частной команды, использующей баварскую технику — Колин Теркингтон, впервые выступавший на данной трассе, оказался не только заметно быстрее своих коллег по частному зачёту, но и показал лучшее время сессии. Во второй же сессии британец берёг резину и занял лишь четвёртое место.

Вторая же сессия прошла при гораздо большей нацеленности заводских гонщиков BMW на результат. В итоге Приоль с большим отрывом взял поул, а Фарфус, пусть и не без труда, добыл для команды второе место. Стоит также отметить, что Энди установил новый рекорд трассы для данной техники. Причём этот факт тем более необычен, учитывая что последний раз британец выигрывал квалификацию ещё в Макао-2006.

Прочие лидеры чемпионата не были в числе лучших в квалификации: Тарквини не без труда попал во второй сегмент, а Мюллер, в итоге, стал худшим из трио заводских Chevrolet.

Из остальных неплохо проявил себя Норберт Мицелис, добившись лучшего в карьере результата. Дебютант чемпионата Микаэль Росси сходу попал во второй сегмент. Вновь неудачно провёл квалификацию Том Коронель, квалифицировавшийся лишь на 9-м ряду.

Первая гонка 
Обрушившийся в воскресенье утром на трассу ливень смешал многие планы. Организаторы предпочли лишний раз не рисковать и начали гонку за автомобилем безопасности.

На мокром асфальте заднеприводные седаны BMW 320si, расположившиеся на первой линии, вновь подтвердили свою меньшую конкурентоспособность, чем в обычных условиях. Сразу после рестарта уходивший в бой с третьей позиции Роб Хафф смог уверенно пройти сначала Августо Фарфуса, а через несколько кругов жестко обошел и его британского партнёра по команде. Игры с регламентом вокруг КПП таким образом не принесли особого результата.

Стартовый отрезок гонки удался лидеру чемпионата — Иван Мюллер, без какой-либо помощи со стороны коллег, смог с восьмого места подняться на третье. Его основной конкурент — Габриэле Тарквини самоустранился из гонки, в пылу борьбы вылетев с трассы. Впрочем, Габриэле смог вернуться в заезд и даже финишировал седьмым, но и без того немаленькое отставание в чемпионате ещё больше возросло. В итоге француз на финише смог финишировать следом за Приолем и минимизировал отрыв британца в чемпионате.

В зачете независимых пилотов победил местный пилот Юкинори Танигути. Следом на финиш прибыли О`Янг и Эрнандес.

Вторая гонка 
Второй заезд также начался за автомобилем безопасности. Под дождем вновь сильнее основных конкурентов оказались пилоты команды RML-Chevrolet. Сразу после рестарта Иван Мюллер и Роберт Хафф прессингуют позиции Энди Приоля. Француз опередил соперника почти мгновенно, а Хафф чуть замешкался. Вскоре после того, как два заводских Chevrolet проехали мимо, Приоль допустил ошибку на торможении перед одной из шпилек, и его автомобиль завяз в гравии. Попытка вернуться на трассу оказалась неудачной. Уик-энд суливший неплохие результаты закончился крайне неудачно.

Во главе пелотона в этот момент находился Михел Нюкьер, опережавший на приличное расстояние ехавшего вторым Габриэле Тарквини. Следом по треку двигались Фарфус, Тёркингтон и Мицелис. Венгр, впрочем, скоро пропустил Мюллера и Хаффа.

Отрыв датчанина вскоре обратился в ничто — постарался частник Кевин Чен, заглушивший мотор своей BMW в неудачном месте и вынудивший дирекцию гонки выпустить на трассу автомобиль безопасности. Рестарт Нюкьеру не особо удался, а последовавший вскоре вылет лишил его шансов даже на подиум. Вскоре устранился из гонки Тарквини, разбивший машину об один из барьеров безопасности. Габриэле не смог пополнить свой счет набранным очкам и потерял шансы на защиту чемпионского титула.

Финишировал заезд под желтыми флагами, чему способствовал ещё один частник, оставивший машину на траектории. На трассе вновь появился автомобиль безопасности, который проводил пелотон почти до самого финиша. На последнем круге он, правда, ушел на пит-лейн и гонщики смогли пересечь линию финиша плотным строем.

Проводивший гонку на Volvo С30 под национальной омологацией Роберта Дальгрен смог избежать неприятностей и уверенно добрался до финиша 6-м.

В зачете независимых пилотов ситуация обострилась — сход Серхио Эрнандеса позволил группе преследователей существенно сократить своё отставание в чемпионате. Лидером среди них стал Дэррил О'Янг, финишировавший в Окаяме на второй и первой позициях.

После этапа 
Представители RML-Chevrolet подали протест на использование заводскими BMW 6-ступенчатых секвентальных КПП. Рассмотрев все обстоятельства дела Апелляционный суд FIA обнулил все результаты Энди Приоля и Августо Фарфуса на этапе в Окаяме, признав использование данной КПП незаконной.

Благодаря этому решению Иван Мюллер стал недосягаем в чемпионате, завоевав свой второй титул чемпиона серии.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:44.072

Примечание: Все времена Меди Беннани и Масатаки Янагиды обнулены.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Окаяме № 9, fiawtcc.comРоберт Далгрен и Августо Фарфус оштрафованы на 10 позиций на стартовой решётке за смену двигателя.

Гонка 1 

Примечание: Фарфуш и Приоль исключены из финишного протокола за использования запрещённой секвентальной КПП.

Стартовое поле гонки 2 

Монтейру, Барт, Д`Асте и Росси отправлены в конец решётки по решению судей.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Окаяме 2010 № 14Судейский протокол этапа FIA WTCC в Окаяме 2010 № 16

Гонка 2 

Примечание: Фарфуш и Приоль исключены из финишного протокола за использования запрещённой секвентальной КПП.

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Япония
Моторные виды спорта
Октябрь 2010 года
2010
События 31 октября